L'edizione 1935-1936 della Lega Nazionale vide la vittoria finale del Lausanne-Sports.

Capocannoniere del torneo fu Willy Jäggi (IV) (Lausanne-Sports), con 30 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
  Lausanne-Sports Campione di Svizzera 1935-1936.
  Young Fellows Zurigo vincitrice della Coppa Svizzera 1935-1936.
 Lausanne-Sports FC, FC Young Fellows, Grasshopper Club e FC Bern ammesse alla Coppa dell'Europa Centrale 1936.
  FC Locarno e FC Aarau retrocesse in Prima Lega.

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 

  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  
  

Calcio nel 1935
Calcio nel 1936
1935-1936